Heinrich Schoffer ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Schoffer (Politiker) (1832–1898), deutscher Landwirt und Politiker (DP), MdL Württemberg
 Heinrich Schoffer (Weinbaufachmann) (1865–1928), deutscher Diplomlandwirt, Direktor der Weinbauschule in Weinsberg